Mužská dvouhra Atlanta Open 2022 probíhala ve druhé polovině července 2022. Do singlové soutěže atlantského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm hráčů včetně čtyř kvalifikantů. Obhájcem titulu byl Američan John Isner, kterého ve čtvrtfinále vyřadil krajan Brooksby.

Vítězem se stal třetí nasazený Australan Alex de Minaur, jenž ve finále zdolal 21letou turnajovou šestku Jensona Brooksbyho po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–3. V probíhající sezóně si připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo šestý singlový titul na okruhu ATP Tour. Navázal jím na atlantský triumf z roku 2019. Poprvé tak na jediném turnaji získal druhou trofej. Ve čtvrtfinále i semifinále 23letý de Mianur otočil průběh zápasu po ztrátě úvodní sady. Brooksby odešel poražen i z třetího kariérního finále.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Atlanta Open
ATP Tour 2022
Tenis v USA v roce 2022